Andrej Danko
 Betty Danko, cascadeuse américaine.
 Pista Dankó
 Rick Danko
 Taras Danko

Autre 
 Wasagu/Danko